Amazonia — рід грибів родини Meliolaceae. Назва вперше опублікована 1913 року.

Класифікація 
До роду Amazonia відносять 70 видів:

Примітки

Джерела 
 Theissen, F. 1913. Über einige Mikrothyriaceen. Annales Mycologici. 11:493-511 - P.499

Роди грибів
Сордаріоміцети